Zahorna se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Zahorna - sat din cadrul comunei Chițcani din raionul Căușeni
 Zahorna - sat din cadrul comunei Dobrușa din raionul Șoldănești

Localități omonime din Republica Moldova